Giuseppe Salerno – medico e anatomista italiano
 Giuseppe Salerno – calciatore e allenatore di calcio italiano 
 Giuseppe Salerno – pittore italiano
 Giuseppe Ricca Salerno – economista italiano